Музыканты
 Deuce — бывшее название американской рок-группы Tension
 Deuce — мини-альбом группы
 Deuce — американский рэпер, участник группы Hollywood Undead
 Deuce — британская поп-группа

Альбомы
 Deuce — первый DVD группы Korn
 Deuce — альбом американского рэпера The D.O.C.
 Deuce — альбом американского рэпера Кёртиса Блоу
 Deuce — альбом ирландского блюз-рок-гитариста Рори Галлахера
 Deuce — альбом американской рок-группы Beautiful Creatures

Песни
 Deuces — песня американского хип-хоп исполнителя Криса Брауна
 Deuce — песня американской рок-группы Kiss

Другое
 DEUCE — один из первых компьютеров